Абдыкаримов:

 Абдыкаримов, Болат Абдыкаримович (1939—2014) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, заместитель министра образования Республики Казахстан.
 Абдыкаримов, Оралбай Абдыкаримович (род. 1944) — казахстанский государственный деятель. Депутат Сената Парламента РК, Председатель антикоррупционного комитета при партии Нур Отан.
 Абдыкаримов, Сержан Оралбаевич (род. 1976) — посол Казахстана в Чехии с марта 2015 г.